Francisco Antônio Lobo Leite, mais conhecido como Chico Lobo (São João del-Rei, 26 de fevereiro de 1964), é um músico brasileiro.

Violeiro desde os catorze anos, Chico Lobo é um divulgador da viola caipira do país. É filho de seresteiro e folclorista atuante, além de compositor e intérprete.

Raízes Mineiras/Brasileiras
Violeiro, compositor, cantador, Chico Lobo é natural de São João del-Rei – cidade eleita Capital Brasileira da Cultura 2007, cujo jingle oficial é de sua autoria. Artista carismático toca viola caipira desde os 14 anos. A crítica o considera um dos mais ativos e efetivos violeiros no processo de popularização da tradição musical do cenário brasileiro. 

É um profissional consciente do seu importante papel no universo da viola caipira e é desse modo que domina o palco - com presença e comunicação ímpares. Sobretudo, é um apaixonado pela cultura de sua terra. Foi nomeado Embaixador do Divino Espírito Santo em São João del-Rei e Guarda Coroa de Santo Antônio (Congado/MG). 

Com a viola na mão toca e canta as folias, os congados, os catiras, as modas e demais ritmos que enfocam suas raízes mineiras e brasileiras no país e para o mundo - sempre de modo muito envolvente -, seja solo ou acompanhado por sua excepcional banda.

Realizações/Premiações/Representações internacionais
 Profissional inquieto, Chico Lobo já lançou vários CDs (vide discografia abaixo). O CD de estreia, “No Braço Dessa Viola”, foi finalista ao Prêmio Sharp 97. E rendeu-lhe 10 espetáculos em Centros Culturais e Praças Públicas no norte da Itália.  Destaca-se participação de Chico Lobo no CD “Cantoria Brasileira” - que marcou a comemoração dos 25 anos da gravadora Kuarup –, indicado ao Grammy Latino;
 Seu 1º DVD, “Viola Popular Brasileira”, é pioneiro no gênero artístico da viola no Brasil; 
 Lançou no Brasil e em Portugal ao lado do violeiro português Pedro Mestre o 1º CD no mundo que registra o encontro da viola mãe com a viola filha - uma produção Brasil/Portugal -, que recebeu do jornalista lusitano, João Matias, a seguinte apresentação: “O CD Encontro de Violas mostra como é possível os homens entenderem-se e de que modo a cultura serve para o desenvolvimento (e a união), dos povos... Dele “brotam conhecimento e paz...”
 Sua carreira já o levou a inúmeros palcos do Brasil e do mundo, como: Canadá, Chile, Itália (onde retornou mais recentemente para se apresentar no Matching - Importante Feira de Negócios de Milão), Portugal (onde retornará em 2014 - 9º ano consecutivo no Alentejo) – por  cidades como: Almodóvar, Beja, Castro Verde, Odemira; Serpa e outras. Também nas ilhas de: Funchal na Madeira e São Miguel nos Açores. Bem como, na China em 2010 e Bogotá 2012;

 Há 10 anos, desde o início, integra o projeto itinerante “Causos e Violas das Gerais” do SESC MG – realizado em mais de 100 cidades mineiras levando a tradição dos causos e das violas;
 Participou durante 10 anos do Grupo Aruanda com o qual mergulhou na cultura de Minas Gerais e do Brasil. Junto ao Aruanda, participou de importantes festivais de folclore.
 Desenvolveu durante 10 anos, o espetáculo "Encontro de Raízes" - ao lado do ícone Pena Branca (irmão de Xavantinho), com quem se apresentou em diversos palcos nacionais;
 Sempre atento em descobrir e contribuir na divulgação de novos artistas, Chico Lobo idealizou e apresenta desde 2003 o Programa de TV “Viola Brasil” pela Rede Catedral – TV Horizonte (com alcance de cerca de 20milhões de pessoas). E o programa de rádio “O Canto da Viola” na rádio Inconfidência de BH - www.inconfidencia.com.br (aos sábados pela AM88O às 13h | aos domingos pela FM100, 9 às 7h AM); 
 Preocupado com a valorização, divulgação da cultura regional e da viola caipira, Chico Lobo fundou em sua cidade natal, em 2013: o Instituto Sócio Cultural Chico Lobo.  Que já começa a dar frutos em 2014, numa parceria junto a Secretaria de Educação e a Universidade de São João Del Rei.  Com o início do ensino de viola caipira e cultura regional em duas escolas da zona rural da região. Para tanto foram adquiridas 18 violas, para as aulas.  Trabalho que realiza um desejo antigo e alegra o coração deste artista tão obstinado na valorização desta cultura raiz.
 Chico Lobo é considerado um violeiro de estirpe, mestre das notas choradas e um compositor que cria obras que destroem qualquer preconceito musical; 
 Em 2009 /2007 foi o Diretor Musical do espetáculo multicultural – que reuniu artistas da Espanha, Cabo Verde, Portugal e Brasil -, “O Homem que À Terra Canta”, apresentado: no IV e VI Encontro de Culturas de Serpa e em Almodóvar (Portugal). E “Festejos da Terra”, apresentado no VII Encontro de Culturas de Serpa e novamente em Almodóvar (Portugal);
 Em 2007 participou na Ilha da Madeira das comemorações dos 500 anos de Funchal, representando a viola de Minas. Nos anos de 2009, 2010 e 2011 participou do “Encontro de Violas de Arame” na Ilha de São Miguel, nos Açores e em Castro Verde Portugal respectivamente. Encontros esses marcados pela união dos povos e partilha, pelas cordas da viola!
 Em 2010 representou a cultura mineira, a convite do Governo de Minas Gerais, quando participou da missão oficial à Expo Xangai 2010 onde realizou 11 shows nos pavilhões Brasil, USA, e América Square. Na ocasião mereceu destaque, por sua participação, foi convidado a ministrar um workshop e a se apresentar igualmente no pavilhão da UNESCO;
 Em Out/2011 deu início a temporada de lançamento do seu cd “Caipira do Mundo” pelo selo Saravá Discos. Um cd com parceiros da MPB Nacional - que enviaram letras inéditas, para ele musicar -, como: Alice Ruiz, Arnaldo Antunes, Chico César, Fausto Nilo, Maurício Pereira, Ricardo Aleixo, Sergio Natureza, Siba, Vander Lee, Verônica Sabino, Vitor Ramil e, Zeca Baleiro.

Projetos Especiais/Intercâmbios Culturais 
 Em Dez/2014 – lançou o CD FOLIAS DE UM NATAL BRASILEIRO, em parceria com o maestro e pianista Gilson Peranzzetta além do percussionista Carlinhos Ferreira.  Obra inédita em seu universo – cumpre o papel de extrema importância na preservação e divulgação das raízes tradicionais da cultura brasileira. 
 Nov./2014 - participou do Encontro dos Trovadores da Latino América na Argentina - na cidade de La Plata em Buenos Aires;
 Em Nov/2014 – o seu Instituto Sócio Cultural Chico Lobo ganha o título “Utilidade Pública” em sua cidade natal, São João Del Rei;
 Em Out/2014 – lançou o CD 3BRASIS ao lado dos parceiros - o violoncelista Márcio Malard e clarinetista Paulo Sérgio Santos -, no importante Festival Internacional MIMO em Tiradentes (MG),

 Em Abril/2014 – finalista ao PRÊMIO NACIONAL DA MÚSICA na categoria REGIONAL com duas indicações: Melhor Álbum e Melhor Grupo com o seu 1º CD Instrumental 3BRASIS;
 Em Set/2013 – lançou seu 2º DVD. Com conteúdo duplo: documentário e show. Um registro inédito, no mundo, do “Encontro das Violas – Caipira (brasileira) e Campaniça (portuguesa)”, gravado nos dois países;
 Em Abril/2013 – integra o IV Encontro de Violas de Arame em Portugal.  Onde realizará, também, o show "Seara Nova e Amigos" junto a artistas do Alentejo, Punta Umbria e Granada (Espanha), São João Del Rei (Brasil), São Vicente (Cabo Verde);
 Em Março/2013 – fundou na sua cidade natal, SJDEL Rei, o Instituto Sócio Cultural Chico Lobo (ICL);
 Em Março/2013 – completou 50 anos de idade e 30 de carreira com espetáculo comemorativo (lotado), no Grande Teatro do SESC Palladium;
 Em Jul/2012 representou o Brasil nos Açores – Portugal no Projeto “Violas do Atlântico”; 
 Em Abril/2012 - A convite do Itamaraty representou o Brasil na Colômbia na Feira do Livro de Bogotá;
 Em Fev/2012 apresentou pelo 4º ano consecutivo, o projeto “CARNAVIOLA” - idealizado e patenteado junto a sua produtora Viola Brasil Produções, ao lado do escritor Tadeu Martins.  Com 04 horas de músicas “quentes” do universo da viola caipira, para toda família se divertir, em Praça pública.  Sucesso!
 É o responsável pela Direção e Produção de CDs de Novos talentos da viola caipira, como: Fábio Sombra, Lázaro Mariano; Cláudio Araújo, Dimas Souza, Rodrigo Delage entre outros;
 Idealizou e apadrinha dois Projetos Sociais de Escolas de Violas em Santana dos Montes (MG);
 Lançamento de seu primeiro CD exclusivamente instrumental, “3BRASIS” ao lado do violoncelista Márcio Malard e o clarinetista Paulo Sérgio Santos. 
 Lançamento do DVD DE MINAS AO ALENTEJO - de conteúdo duplo: Show e Documentário - com cenas filmadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Lisboa e Alentejo.

Release sintético 
Desde os 14 anos de idade é violeiro; cantador, compositor, arranjador, produtor e diretor musical, apresentador de TV e rádio, colunista e escritor. Raro um artista agregar reconhecido talento em tantas atividades. E todas elas dedicadas à difusão da cultura da viola caipira.

Em sua carreira de mais de três décadas, Chico Lobo já se apresentou em países como Itália, Canadá, Chile, Argentina, Bogotá, Portugal, China onde representou o Brasil em 11 shows na Expo Xangai 2010.  Entre esses, para UNESCO.

Lançou seu 1º DVD, o “Viola Popular Brasileira” pioneiro em seu gênero artístico, no Brasil. E o seu 2º DVD inédito no universo da viola “Encontro de Violas com Chico Lobo e Pedro Mestre (com conteúdo duplo: documentário e show), numa produção BRASIL | PORTUGAL .

Foi Diretor Musical dos espetáculos multiculturais: “O Homem que a Terra Canta” e “Festejos da Terra”, no IV e VI Encontro de Culturas de Serpa (Portugal), respectivamente em 2007 / 2009 / 2010 -, os quais reuniram artistas de Portugal, Brasil, Espanha e Cabo Verde. 

Apresenta, com
maestria, um repertório por onde desfilam, ritmos como: folias, catiras, lundus, reisados, modas de viola, cateretês entre outros. Sem contar ser um exímio contador de causos.

Apontado pela crítica como um dos mais ativos e efetivos violeiros no processo de valorização e divulgação da viola caipira no cenário brasileiro e mundial, Chico Lobo tem o orgulho de ser compositor, cantador caipira.  E, demonstra assim seu enorme respeito por este cativante instrumento.

Chico Lobo é hoje, sem dúvida, um dos expoentes do Brasil. É um profissional consciente do seu importante papel no universo da viola caipira - que domina o palco com presença e comunicação ímpar.  Sobretudo, é um apaixonado pela cultura de sua terra. Onde foi nomeado Embaixador do Divino Espírito Santo (Festa folclórica de São João Del Rei) e Guarda Coroa de Santo Antônio (Congado/MG).

Com a viola na mão toca e canta as folias, os congados, os catiras, as modas e demais ritmos que enfocam suas raízes mineiras e brasileiras, no país e para o mundo.  Sempre de modo muito envolvente. Seja solo ou acompanhado por sua excepcional banda.

Chico Lobo busca desempenhar o papel de ponte entre o som das raízes do interior de Minas e o som produzido contemporaneamente.  Em diversas leituras e releituras, sempre a partir da viola caipira. A fim de ajudar o público a compreender, se encantar e apoiar a preservação do que há de mais autêntico na cultura regional brasileira.

Percorrer o mapa mundi dessa carreira - construída com esmero e talento por CHICO LOBO -, é ir além dos limites da viola mineira.  E das conexões com o lirismo urbano de seus parceiros.

No lançamento, do seu CD "Caipira do Mundo", o artista ajudou a tornar a aldeia global mais caipira. E, por isso, mais bela, lírica e sábia...

Discografia 

 1º CD (carreira) - No braço dessa viola. Lançado em 1996 - inicialmente independente. A partir de 1997 quando indicado ao Prêmio Sharp foi relançado pela KUARUP e contou com as participações especiais, no show, de: Zeca Baleeiro (antes do seu lindo sucesso na mídia) e do ator Jackson Antunes. Fez temporada de shows de lançamento, na Itália por Centros Culturais e Projetos Culturais em Praças Públicas.

 2º CD (parceria) - Nosso Coração Caipira. Lançado em 1998 - pela Atração Fonográfica. Gravado juntamente com o ator Jackson Antunes, a declamação de 25 clássicos da Música Caipira ao som da Viola Brasileira.

 3º CD (carreira) - Reinado. Lançado no 1º semestre de 2000 - pela Kuarup. Este CD remete às Folias de Reis e congados e ao reinado da viola de dez cordas, instrumento cada vez mais popular. Chico é figura marcante dessa nova geração de violeiros que apontam para o futuro. "Piso firme no solo da tradição, mas não me afasto de meu tempo, sou contemporâneo." No CD, participações especiais de: Renato Borghetti; Pena Branca; do alaudista Níveo Motta; Caju & Castanha e do violinista André Cavasotti

 4º CD (parceria) - Palmeira Seca - Chico Lobo e convidados. Lançado em 2001 - É uma belíssima parceria entre o talentoso violeiro e o premiado escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos, ganhador do Prêmio Minas de Cultura Guimarães Rosa com seu livro "Palmeira Seca", em 1989. Trilha sonora da minissérie de Breno Milagres, o álbum conta com participações especialíssimas do percussionista Carlinhos Ferreira. Relançado em 2004 pelo selo Karmim. No momento voltou a ser independente.

 5º CD (carreira) - Viola Caipira - Tradição, causos e crenças. Lançado em 2002 pela KUARUP (KCD164). Um dos mais ativos violeiros da sua geração, o mineiro Chico Lobo se orgulha de ser caipira. Encarando a viola com respeito de solista virtuose, lança agora este seu 5º CD, o 3º com a Kuarup. É um mergulho na cultura raiz, com exemplos de fontes puras da tradição que forjou sua vocação. Quem ainda não conhece as artes da viola, abra o coração para esta magia.

 6º CD (parceria) - O violeiro e a cantora - Chico Lobo e Déa Trancoso. Lançado no 2º semestre de 2002.  Independente - O repertório transporta o ouvinte para uma roda de fogueira regada à pinga e cantoria, em noite de lua cheia à margem de uma dessas veredas do Grande sertão. Déa Trancoso é uma cantora de emissão firme que lembra um pouco Inezita Barroso, e Chico Lobo é um mestre nas notas choradas da viola. O trabalho propõe uma releitura das obras do próprio Chico e arranjos à capela de Déa Trancoso (cantora com várias indicações ao  2007).

 1º DVD (carreira) - Viola popular brasileira. Início do Lançamento Nacional em Set/2005 no Grande Teatro do Palácio das Artes (BH); em Out/2005 no Memorial da América Latina (SP); em Nov/2005 no Canecão (RJ); depois: Curitiba, Portugal, Bahia, ES, entre outras cidades. Kuarup.  Primeiro DVD artístico musical de viola caipira do Brasil - Com as vivas cores das fitas da Folia, o violeiro, cantor e compositor, Chico Lobo lança seu primeiro DVD, gravado ao vivo no Teatro Municipal de sua cidade natal, São (cidade eleita em 2007 Capital Brasileira da Cultura). Seus maiores sucessos - reisados, congados, serestas e modas de viola - desfilam em quase hora e meia de show, com as participações especiais de Aldo Lobo, Pena Branca, Xangai. Nos extras, uma autêntica Folia de Reis e um Congado de verdade.

 7º CD (carreira) - Viola popular brasileira. Lançado em Nov/2005 KUARUP - Na esteira do sucesso do seu primeiro DVD, Chico Lobo lança o CD ao vivo “Viola Popular Brasileira”, com o melhor da trilha sonora do DVD que emocionou São João Del Rei, cidade natal do cantor, compositor e violeiro. Com as participações especiais de Aldo Lobo, Pena Branca e Xangai, Chico leva você para o seu universo mineiro de: reisados, congados, serestas e modas de viola.

 8º CD (parceria) - Vozes de viola. Corais Maximus Promove cantam Chico Lobo > Lançamento realizado no 2º Semestre de 2006.  Independente.  Apresentação do Colégio Maximus e Promove ao CD:...“A riqueza da obra do artista Chico Lobo, interpretada pelas vozes de nossosalunos, vem assegurar essa dimensão da formação cultural escolar,proporcionando-nos a beleza de uma paisagem típica do Brasil.  “Seguramente, além de um grande aprendizado, foi um prazer realizar este trabalho.”  Neste CD a faixa - nomeada pelas crianças do coral e pelo Maestro  que a selecionou por - “Suíte dos Filhos”, revela de modo inédito três canções (“Carinhos de Luar”, “Estrelinha Bonitinha” e “Boizinho de Reisado”), que Chico Lobo compôs e sempre cantou (até então), apenas na intimidade familiar, para a “barriga grávida” de seus 03 filhos. Uma obra que emociona e surpreende pela beleza, pela riqueza sonora dos arranjos e por sua releitura nas vozes infantis capazes de nos encher da ternura, inocência e a força de ser criança. Além de chegar a nos encher os olhos com lágrimas de alegria..."

 9º CD (parceria) - Manheceu. Fábio Sombra e as violas de Chico Lobo I SET2006. Independente. 
 10º CD (parceria) - Encontro de violas. Lançado em set. 2007 - Independente - “...O CD “Encontro de Violas” mostra como é possível, os homens entenderem-se e de que modo a Cultura serve para o desenvolvimento dos povos. Basta que haja vontade e dos instrumentos brotará, não apenas beleza e talento, mas também conhecimento e paz. “Encontro de Violas” não é a soma da viola caipira de Chico Lobo com a viola campaniça de , é a união entre dois povos.” João Matias - Jornalista (Portugal).

 11º CD (parceria) - O tenor e o violeiro. Independente -  em jun. 2012. Nessa surpreendente e inédita obra se encontram duas grandes forças da música: a voz de um tenor lírico e a viola caipira brasileira. Plena de emoções e lirismo. João di Souza, o cantor lírico, e o violeiro Chico Lobo celebram 20 anos de amizade pessoal e profissional. E juntos tecem um trabalho que trás no repertório, clássicos da música erudita que se misturam aos clássicos da viola caipira – de “Il Solo è Mio” a “Luar do Sertão” ou “Tristeza do Jeca”. Carregados de tradições.  Uma europeia e a outra, criada nos sertões brasileiros. Uma encontrada na história dos trovadores, antigos europeus que cantavam e tocavam seus alaúdes e a outra no trote dos cantadores brasileiros que cantavam e tocavam a vida do sertanejo. Essa fusão histórica nos remete a tempos antigos e ao mesmo tempo contemporâneos, onde a música funciona como um grande livro aberto, com as histórias e as emoções que nos levam a viajar por tempos vividos ou imaginados.

 12º CD (carreira) - Caipira do mundo. Lançamento em set. 2011 - Saravá Discos - Nessa obra CHICO LOBO realiza um feito nada comum: reunir vários letristas e poetas importantes da MPB em torno de um único projeto. A partir de uma bela ideia de Rossana Decelso, cantora, produtora e empresária de Zeca Baleiro. Os convidados foram: Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Chico César, Fausto Nilo, Maurício Pereira, Ricardo Aleixo, Sérgio Natureza, Siba, Vander Lee, Verônica Sabino, Vitor Ramil e Zeca Baleiro.  Todos tiveram suas letras inéditas musicadas magistralmente por Chico Lobo que consegue apresentar coerência e unidade à proposta que conta, ainda com participações especiais de: Zé Geraldo, Banda de Pau e Corda, a jovem portuguesa Suzana Travassos que dialogam  com a viola e voz do mineiro. Ao lado de instrumentistas do calibre de: Paulo Sérgio Santos, Lui Coimbra, Marcelo Jeneci, Tuco Marcondes, Fernando Nunes, Rogério Delayon, Guilherme Kastrup (produtor musical do CD); Zé Pitoco, Lívio Tragtenberg, Swani JR.  Percorrer o mapa mundi deste disco, construído com esmero e talento por CHICO LOBO é ir além dos limites da viola mineira e suas conexões com o lirismo urbano de seus parceiros. “Caipira do Mundo” ajuda a tornar a aldeia global mais caipira. E, por isso, mais bela, lírica e sábia. (Kiko Ferreira)

 2º DVD (parceria) - De Minas ao Alentejo. Conteúdo duplo: SHOW E DOCUMENTÁRIO - Conteúdo duplo: 1. Espetáculo: “Encontro de Violas” – com os violeiros Chico Lobo (Brasil) e Pedro Mestre (Portugal) -, gravado no Projeto Cone (C) Sons na Caixa Cultural-RJ. 2. Documentário: O Encontro das violas caipira e Campaniça, e suas Culturas dos Dois Lados do Atlântico.  Com cenas filmadas em Minas Gerais, Lisboa, Alentejo e Rio de Janeiro.

 13º CD (carreira) - 3BRASIS. – PRIMEIRO CD DE CHICO LOBO 100% INSTRUMENTAL. - AO LADO DE MÁRCIO MALARD E PAULO SÉRGIO SANTOS - Recebeu DUAS INDICAÇÕES O AO PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA 2014 reúne três marcantes e distintas expressões. Nele, o enfoque são os toques regionais brasileiros da viola caipira ao lado de uma formação inédita: violoncelo e clarineta.  Os músicos são: Chico Lobo (violeiro, compositor e um dos expoentes do som de raiz do interior de Minas) que dialoga com Márcio Malard (um dos violoncelistas brasileiros que mais ocupou a cadeira de primeiro violoncelista de orquestras sinfônicas. Tem 40 anos à frente da Sinfônica Brasileira, com a qual excursionou pela Europa, Estados Unidos e Canadá, e também, excursionou ao lado de artistas como: Wagner Tiso, Tom Jobim, Maria Bethânia e Caetano Veloso) e Paulo Sérgio Santos (clarinetista consagrado e considerado o maior clarinetista brasileiro de todos os tempos, integrante do Quinteto Villa-Lobos com o qual viajou Brasil inteiro, América Latina e outros continentes)

 14º CD - Folias de um Natal brasileiro. Lançado em Nov/2014 KUARUP  - Trabalho inspirado na cultura popular de cunho religioso que comemora o nascimento do Menino Deus, o CD Folias de Um Natal Brasileiro é o novo trabalho do cantor e compositor mineiro Chico Lobo. O projeto conta com a parceria do maestro e pianista Gilson Peranzzetta além do percussionista Carlinhos Ferreira. A formação de viola, piano, acordeon e criativa percussão em primorosos arranjos elaborados pelos artistas traz uma atmosfera única de tradição e vanguarda, uma regionalidade contemporânea para a obra. No repertório do disco o universo de versos sagrados das Folias com seus cantos tradicionais de caminhada, de chegada, de porta, de saudação, de adoração e de despedida. As melodias do álbum inspiradas nos cantadores que saem de casa em casa, na noite de 24 de dezembro até 06 de janeiro, dia consagrado a Santos Reis, cantando em versos o Natal, cumprem papel de extrema importância na preservação e divulgação das raízes tradicionais da cultura brasileira.  Faixas: 1. Rezas de Uma Folia / 2. Passo da Estrela / 3. Canto de Chegada / 4. Canto de Porta / 5. Abre a Porta, Deixe a Folia Entrar / 6. Canto Aos Donos da Casa / 7. Incidência de Folia / 8. Canto de Adoração / 9. Salve o Menino Deus / 10. Viemos de Muito Longe / 11. Canto de Despedida / 12. Infante.

CD de Coletâneas junto a outros intérpretes 

 – Ano 2011. Viva ViOla – 60 Cordas em Movimento (2009) | Volume 1 - A união dos violeiros Pereira da Viola, Chico Lobo, Wilson Dias, Bilora, Joaci Ornelas e Gustavo Guimarães, cada qual com sua peculiaridade, traz com batuques, modas de viola e toadas, a viola caipira no âmbito da música mineira, retratando as influências dos lugares de onde vieram, na valorização da criatividade plural e representação de genuínas formas de expressão. Seja pela qualidade do repertorio ou pela forma que foi produzido, este CD é um importante documento para a história da viola caipira em Minas'  

 Viva ViOla – Viva a Cantoria (2012) | Volume 2

CDS de Coletâneas junto a outros intérpretes 

 - Lançado em set. 2004. Os Bambas da Viola - Intérprete(s) Principal(is): Almir Sater - Chico Lobo - Helena Meirelles - Heraldo do Monte - Renato Andrade - Roberto Corrêa. Dando continuidade à série dos Bambas (Violão, Bandolim, Flauta), este 4º CD é dedicado ao instrumento-símbolo da música do Sertão, do Brasil de Dentro. Nos dedos dos bambas Roberto Corrêa, Renato Andrade e Chico Lobo, ela se chama Viola Caipira; nos de Almir Sater e Helena Meirelles, Viola Pantaneira, e nos de Heraldo do Monte, Viola Nordestina. Os Bambas da Viola mostram um pouco desse universo sonoro e cultural do nosso interior. Os seis violeiros aqui presentes representam várias gerações e tendências.
 Caipiríssimo - Clássicos e Jóias da Música Caipira  Lançado em set. 2003 (KCD171) KUARUP - Principais Intérpretes: Viola Quebrada - Pena Branca - Rolando Boldrin - Passoca - Renato Teixeira - Chico Lobo - Teca Calazans. Alguns dos maiores nomes da música caipira estão presentes nesta compilação que será o melhor presente para quem gosta da verdadeira música do interior. Entre as românticas: “Saudade” e “Meu Primeiro Amor” às clássicas “Viola Quebrada” e “Sereno”. Passando pelas engraçadíssimas “Moda dos Meses” e “Marvada Pinga”, todo um universo a descobrir...

 Cantoria Brasileira.  Lançado em set. 2002 (KCD 173) KUARUP - Convidados Especiais: Chico Lobo, Heraldo Do Monte, Oswaldinho do Acordeon, Paulo Sérgio Santos e Gilvan de Oliveira.  Cantoria Brasileira é o espetáculo que lotou o Canecão na festa dos 25 anos da Kuarup. O primeiro time da música de raiz toca e canta, em duos, trios, ou todos juntos, um panorama inédito do nosso Brasil de Dentro, no encontro do melhor das estéticas caipira e nordestina. Indicado o Grammy Latino.

 CD - Participação Especial. Paixão e Fé na Canção Brasileira. Lançado em set. 2003. KUARUP - CHICO LOBO E VOZES DAS GERAIS Uma seleção de 19 canções populares e tradicionais que falam de fé e paixão, de procissões e folias, de Jesus, do Divino e de Ave Maria. O grupo mineiro Vozes das Gerais viaja desde o tempo do Rei Afonso até a Romaria de Renato Teixeira, num retrato impecável da beleza da religiosidade na música brasileira.Uma Obra para um Amigo

Grupo Vozes das Gerais 
O Grupo Vozes das Gerais foi composto por vários músicos de distintos gêneros, em homenagem a um grande amigo italiano, o Pe.Virgílio Resi - verdadeiro catalisador de “gregos e troianos” -, que elegeu em Minas Gerais,  sua amada Serra da Piedade (no município de Caeté, a 50 km de BH), onde fixou morada, criou as caminhadas da lua cheia. Além de inúmeros acampamentos de carnaval, pelas montanhas de Minas, para quem quisesse ir. E tudo temperado por boa prosa, às vezes com um pouco de “Catuaba” e música popular brasileira, sua paixão indispensável. Por isso, idealizou - para os amigos que quisessem “chegar” -, um sarau com um percurso musical popular cujo eixo fosse a figura de Jesus Cristo. Gostou tanto do resultado que idealizou outro, com enfoque em Maria... No momento de seu sepultamento surgiu a última música que tanto desejava incluir no repertório (mas que seus amigos músicos não a conheciam), na voz espontânea de uma senhora do povo... Completava-se ali seu desejo. E mais do que imaginara: um CD. Gerado com tão grande amor, ultrapassou o objetivo inicial “caseiro” (de apenas ser um presente entre amigos). E foi incluso praticamente como estava no casting da Gravadora Kuarup. Para ser um privilégio a quem queira “chegar” e saborear um pouco do tempero do “Capitão do Mato”, Pe.Virgílio! Agora, em suas caminhadas, saraus e acampamentos junto Daquele A Quem ele sempre testemunhou com sua própria vida!

Ligações externas
Página oficial

Naturais de São João del-Rei
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais